Jan Pronk (politicus), een Nederlands politicus
 Jan Pronk (voetballer), een Nederlandsv oetballer
 Jan Pronk (wielrenner), een Nederlands wielrenner